Der Bärenhäuter ist der Titel folgender Werke:

 Der Bärenhäuter, Märchen der Brüder Grimm
 Der Bärenhäuter (Siegfried Wagner), Oper von Siegfried Wagner aus dem Jahr 1899
 Der Bärenhäuter (Arnold Mendelssohn), Oper von Arnold Mendelssohn aus dem Jahr 1900
 Der Bärenhäuter (Film), deutscher Märchenfilm aus dem Jahre 1986